Dit is een pagina met diverse statistieken van de Italiaanse voetbalclub Internazionale in het seizoen 2011/2012.

Supercoppa

Wedstrijd

Serie A 

Internazionale eindigde dit seizoen 'slechts' op de zesde plaats in de eindrangschikking, op 26 punten van kampioen Juventus, en plaatste zich zodoende voor de derde voorronde van de UEFA Europa League 2012/13. De club versleet dit seizoen drie coaches: achtereenvolgens Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri en Andrea Stramaccioni.

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen in de Serie A in het seizoen 2011/12.

Toeschouwers

Coppa Italia 

Inter verloor in de kwartfinale met 2-0 van de latere winnaar SSC Napoli door twee treffers van de Uruguayaanse spits Edinson Cavani.

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die namens Internazionale uitkwamen in de strijd om de Coppa Italia in het seizoen 2011/12.

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2011/12 namens Internazionale uitkwamen in de UEFA Champions League. Verdediger Javier Zanetti kwam als enige speler in alle acht duels in actie, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Statistieken 

2012
Italiaanse voetbalclub 2011/12